Le nom de Babington est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Anthony Babington (1561-1586), noble britannique responsable de la conspiration de Babington contre Élisabeth .
 Benjamin Guy Babington (1794-1866), médecin britannique.
 Charles Cardale Babington (1808-1895), botaniste britannique.
 Churchill Babington (1821-1889), archéologue, naturaliste et humaniste britannique.
 Gervase Babington (1550-1610), évêque d'Exeter et de Worcester.
 James Melville Babington (1854-1936), général britannique.
 John Tremayn Babington (1891-1979), air marshal britannique.
 William Babington (1756-1833), médecin et minéralogiste irlandais.
 La babingtonite, minéral nommé en l'honneur de W. Babington.

Voir aussi
 Thomas Babington Macaulay.
 

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais